Виља Реал има више значења:

 Виља Реал, Маркос Виљареал (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Виља Реал, Ранчо Паола (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику